Novakovec (mađarski Muraújfalu, staro kajkavsko ime je Nezatice) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Podturen, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 719 stanovnika te 255 obiteljskih kućanstava.

Broj stanovnilka: 719 (2021.)

Šport 
 NK Graničar Novakovec
 ŠRD Ostriž Novakovec
 ŠN Zelenko Novakovec

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji